

Geografia 

 Olmi-San Floriano – frazione del comune italiano di San Biagio di Callalta
 Olmi-Cappella – comune francese 
 Quartiere degli Olmi – quartiere di Milano, Italia
 Grotta degli Olmi – grotta della provincia di Savona, Italia
 Chiesa di Santa Maria a Olmi – chiesa del comune italiano di Borgo San Lorenzo

Persone 

 Corrado Olmi – attore italiano, caratterista
 Ermanno Olmi – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scenografo italiano
 Fabio Olmi – direttore della fotografia italiano
 Monica Olmi – nuotatrice italiana
 Renato Olmi – calciatore italiano

Montagne 

 Cima Olmi – montagna delle Alpi
 Catena Olmi-Luco-Roen – catena delle Alpi della Val di Non
 Gruppo Olmi-Luco – gruppo della Catena Olmi-Luco-Roen

Pagine correlate 

 Olmob